Sárraga ist der Familienname folgender Personen:

 Belén de Sárraga (1874–1950),  spanische Journalistin, Feministin und Freimaurerin
 Mario de Sárraga (* 1980), spanischer Radrennfahrer